ciò che è pertinente al Kazakistan
 appartenente al gruppo etnico dei kazaki
lingua kazaka